Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei steht für:

 Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (Österreich) in Deutschösterreich bzw. der Ersten Republik Österreich
 Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (Tschechoslowakei) in der Ersten Tschechoslowakischen Republik